Мо́рган () — поширене британське особове ім'я, часто вживається як прізвище і як топонім. Слово валлійського походження і означає «морський». Спочатку Моргани були вихідцями з Уельсу, після їхнього розселення по усій Великій Британії, а також у США, Канаді, Австралії та інших країнах ім'я стало вживатися повсюдно.

 Морган Амальфітано (; 1985) — французький футболіст, півзахисник.
 Морган Гемм (; 1982) — американський гімнаст, призер олімпійських ігор (2004).
 Морган Гіббс-Вайт (; 2000) — англійський футболіст, півзахисник.
 Морган Гьорд (; 2001) — американська гімнастка, чемпіонка світу (2017, 2018).
 Морган Де Санктіс (; 1977) — італійський футболіст, воротар.
 Морган Джеймс (; 1981) — американська співачка, акторка і автор пісень.
 Морган Йоганссон (; 1970) — шведський політик та журналіст.
 Морган Климчук (; 1995) — канадський хокеїст, лівий нападник.
 Морган Ортагус (; 1982) — американський держслужбовець, речниця Державного департаменту США з 2019 року.
 Морган Райллі (; 1994) — канадський хокеїст, захисник.
 Морган Робертсон (; 1861—1915) — американський письменник в жанрі фантастики.
 Морган Сансон (; 1994) — французький футболіст, півзахисник.
 Морган Сейлор (; 1994) — американська акторка.
 Морган Фрімен (; 1937) — американський актор, кінорежисер.
 Морган Цвангіраї (шона, ; 1952) — зімбабвійський політик.
 Морган Шнедерлен (; 1989) — французький футболіст, півзахисник.

Див. також 
 Морган (прізвище)